A lagoa de Aporá é uma lagoa natural, localizada na cidade de Aporá, no estado da Bahia, a lagoa é alvo de muitas lendas, e vem decorrendo desde como fator natural e histórico da cidade.

Ver também
Anexo:Lista de lagos por continente

Apora